Atlantis Armenian Airlines LLC,, также известная как Atlantis European Airways, — упразднённая армянская авиакомпания со штаб-квартирой в Ереване.

20 февраля 2021 года перевозчик полностью остановил операционную деятельность.

История 
В соответствии с бизнес-планом Atlantis Armenian Airlines должна была работать на регулярных маршрутах из Еревана в Тбилиси и Кутаиси (Грузия), а также по другим направлениям в регионе по чартерной модели.

В летнем сезоне 2020 года авиакомпания планировала открыть регулярные рейсы из Еревана в Вену, Прагу в дополнение к маршрутам в Москву и Киев на самолётах Airbus A320. В этом же году перевозчик планировал запустить чартерные рейсы на острова Греции.

Компания прекратила операционную деятельность 20 февраля 2021 года.

Флот 
В конце 2019 года воздушный флот авиакомпании Atlantis European Airways составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 

  — официальный сайт авиакомпании

Упразднённые авиакомпании Армении